JBN est un sigle qui peut désigner :
 Le Journal des Bonnes Nouvelles, sur une idée originale de E. Guillaumond, le nom original de l'émission de télévision française Le Contre-journal ;
  (où JBN est le sigle de Jesus Broadcasting Network), une chaîne de télévision hondurienne dédiée au christianisme.